El nombre de Pedro Sarmiento puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Pedro Sarmiento (1375-1464), noble y político español;
 Pedro Sarmiento de Gamboa (m. 1592), marino, explorador, escritor, historiador, astrónomo, científico y humanista español; 
 Pedro Sarmiento y Verdejo (1818-1882), flautista y profesor de música español; o a
 Pedro Enrique Sarmiento (n. 1956), director técnico de fútbol colombiano.